Fuente Nueva puede referirse a:

Lugares 
En España
 Fuente Nueva, localidad del municipio de Orce, en la provincia de Granada.
 Fuente Nueva, localidad del municipio de San Andrés y Sauces, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Fuente Nueva, localidad del municipio de San Lorenzo de El Escorial, en la provincia de Madrid.

Otros 
 Fuente Nueva, fuente ornamental situada en la localidad española de Martos, provincia de Jaén.